Toponímia:
 Auteuil (Oise), municipi francès del departament d'Oise
 Auteuil (Yvelines), municipi francès d'Yvelines
 Auteuil (Laval), barri de Laval (Québec)
 Auteuil (Sena), antic municipi francès del Departament del Sena, el qual l'any 1860 va ser repartit entre els termes de París i Boulogne-Billancourt
 Auteuil (barri), barri de París, part de l'antic municipi del Sena
 hipòdrom d'Auteuil
 Notre-Dame-d'Auteuil, església 
 Porte d'Auteuil
 Biografies:
 Daniel Auteuil (1950), actor francès
 Aurore Auteuil (1981), actriu francesa